Куколка — многозначное слово.

 Куколка — стадия жизни насекомых.
 Куколка — река, левый приток Сейма в Сумской области.

См. также 
 Куколка (фильм)
 Кукла (значения)

Примечания